Elsas ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Elsas (1816–1876), württembergischer Weber und Unternehmer
 Christoph Elsas (* 1945), deutscher evangelischer Theologe und Religionsgeschichtler
 Dennis Elsas, US-amerikanischer Radiomoderator
 Fritz Elsas (1890–1945), deutscher Politiker (DDP/DStP) und Widerstandskämpfer
 Hans Gustav Elsas (auch Helmut Gaupp-Turgis; 1894–1986), deutscher Rechtsanwalt und Schriftsteller, siehe José Antonio Benton
 Hugo Elsas (1860–1920), deutscher Jurist und Politiker
 John Elsas (eigentlich Jonas Mayer Elsas, auch Elsaß; 1851–1935), deutscher Kaufmann und Bildender Künstler
 Martin Elsas (1872–1939), deutscher Kaufmann und Funktionär der Handelskammer Karlsruhe
 Max Elsas (1858–1942), deutscher Industrieller jüdischer Abstammung sowie Stadtrat und stellvertretender Oberbürgermeister von Ludwigsburg
 Moritz J. Elsas (1881–1952), deutsch-britischer Nationalökonom
 Ralf Elsas Professor für Bankbetriebslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Siehe auch:
 Elsass (Begriffsklärung)